Bernard Borgeaud (né en 1945), plasticien français d'origine suisse.
 
 Henri Borgeaud (1895-1964), homme politique français.
 Marius Borgeaud (1861-1924), peintre suisse.
 Nelly Borgeaud (1931-2004), actrice suisse.

Patronyme suisse